Il cervello di Donovan (Donovan's Brain) – romanzo del 1942 di Curt Siodmak
Il cervello di Donovan (Donovan's Brain) – film statunitense del 1953 diretto da Felix E. Feist